Osoby o tym nazwisku:
 Józef Morzy – polski historyk, nauczyciel akademicki
 Mikołaj Morzy – polski inżynier informatyk
 Tadeusz Morzy – polski inżynier informatyk